Ива́н Фролов:
 Фролов, Иван Акимович (1917—1960) — Герой Советского Союза.
 
 Фролов, Иван Евгеньевич (1949—2020) — географ, океанолог, гляциолог, полярник, член-корреспондент РАН (2016), лауреат премии имени О. Ю. Шмидта (2013).
 Фролов, Иван Ефимович (1918—1957) — алтайский поэт.
 Фролов, Иван Михайлович (1895—1941) — советский военный деятель, полковник.
 Фролов, Иван Николаевич (1918—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Фролов, Иван Павлович (1925—2015) — полный кавалер ордена Славы.
 Фролов, Иван Петрович (1913—1976) — Герой Советского Союза.
 Фролов, Иван Семёнович (1907—1987) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Фролов, Иван Степанович (1933—1993) — советский и российский скульптор-монументалист, член союза художников СССР.
 
 Фролов, Иван Фёдорович (1902—1968) — советский военный деятель, генерал-полковник артиллерии.
 Фролов, Иван Яковлевич (1923—1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.